Реддин () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1965) — британская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (1984).
  — ирландский баскетболист, участник летних Олимпийских игр (1948).
  (род. 1956) — американский драматург.
  — британская легкоатлетка, чемпионка Паралимпийских игр по метанию молота в классе F52-54 (2000).
  (1916—2004) — шеф Полицейского департамента Лос-Анджелеса (1967—1969).
  (1919—2015) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1949—1951).

См. также